XII Puchar Miast Targowych 1969/1970
(ang. Inter-Cities Fairs Cup)

1/32 finału

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału

1/2 finału

Finał

Linki zewnętrzne 
 PMT 1969/70 (Gwidon S. Naskrent)
 PMT 1969/70 (Haslund)
 
 
 RSSSF

Puchar Miast Targowych
1969 w piłce nożnej
1970 w piłce nożnej